Le GAZ Pobeda BR était une camionnette basée sur le GAZ Pobeda. Le véhicule a également été produit par FSO. Environ 39 000 unités du véhicule ont été produites. Il a été produit de 1948 à 1968. Le véhicule était le remplaçant et le successeur du pick-up GAZ-M415. Dans les premiers mois après sa sortie, environ 2 985 unités ont été produites et vendues.

Histoire 
Après l'arrêt de la camionnette GAZ-M415 et de ses variantes (le GAZ-61-415 et le GAZ 11-73-415), GAZ a légèrement abandonné le secteur du marché du commerce léger jusqu'en 1948, date à laquelle ils ont commencé à créer des versions de camionnette du GAZ. Pobeda. Le nouveau camion avait un moteur plus puissant que celui des voitures particulières GAZ Pobeda. Contrairement à la stratégie de production du GAZ-M415 et de ses variantes, GAZ ne produit cette fois des camionnettes que sur la plate-forme et le châssis Pobeda normaux.

Le véhicule a également été produit par FSO sous le nom de FSO Warszawa SD. En 1956, environ 9 000 unités du véhicule ont été vendues et produites. En 1968, le véhicule a été abandonné car GAZ n'était pas très populaire auprès des camionnettes à base de voiture. Au cours des années 1960, GAZ a commencé à créer des ambulances et des versions fourgonnettes du GAZ-21 qui étaient considérées comme des versions commerciales.

Liens externes 
 GAZ 20 Pobeda Pickup
 Warszawa Fso PickUp

Pobeda BR
Automobile des années 1940
Automobile des années 1950
Automobile des années 1960
Véhicule utilitaire